La linea 3 (numerazione presente solo nel Piano Comunale dei Trasporti) è gestita dall'Ente Autonomo Volturno, collega il centro di Napoli con i quartieri dell'area orientale della città e termina a San Giorgio a Cremano.

Il servizio effettivo da Porta Nolana a San Giorgio è partito il 29 maggio 2004, con il completamento del raccordo fra le stazioni di Botteghelle e Madonnelle.

Il servizio
Dal 12 settembre 2011 le corse sono cadenzate con una corsa ogni ora e rinforzi alla mezz'ora; in aggiunta a questi treni che terminano la corsa a San Giorgio a Cremano nella tratta Napoli Porta Nolana-Botteghelle effettuano servizio anche i treni diretti a Baiano anch'essi cadenzati all'ora con rinforzi alla mezz'ora e con rinforzi limitati a Poggioreale. Il servizio nei giorni festivi è fortemente ridotto mentre è sospeso nella tratta Botteghelle-San Giorgio.

Stazioni

Cronologia 
 1884: inaugurata la linea Napoli-Botteghelle-Nola
 2001 inaugurata la linea Volla - Madonnelle - San Giorgio a Cremano
 2003 vengono inaugurate le stazioni di Centro Direzionale (stazione riqualificata), Botteghelle (stazione riqualificata) e Poggioreale (stazione ex novo).
 2004 apertura del raccordo Botteghelle - Madonnelle

Note

Altri progetti

Trasporti a Napoli